Орхомен (, Orchomenos) може да се отнася за:

Геграфия:
 Орхомен (Беотия), град в Беотия
 Орхомен (Аркадия), град в Аркадия

Гръцката митология:
 Орхомен, син на Зевс, баща на Миний
 Орхомен, син на Тиест
 Орхомен, баща на Елара
 Орхомен, син на Атамант и Темисто
 Орхомен, син на Ликаон, герой на аркадски Орхомен
 Орхомен, герой на беотски Орхомен
 бащата на Левкотой, Орхам